Биреч — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Биреч, Джозеф — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биреч, Силас — кенийский бегун на средние дистанции.
 Биреч, Филип — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Биреч, Джайрус (род. 1992) — кенийский бегун на средние дистанции.

Примечания